Долина Суру — долина в Ладакхе, по которой протекает Суру. Центр долины — город Каргил.

Люди в долине Суру 
В долине обитает около 25 000 человек Дардов и тибетцев по происхождению. В Каргиле и нижней Суру (то есть Санку, Паникхаре и на юге до Паркачика) большинство жителей исповедует Шиизм.

За Паркачиком начинаются прекрасные, но малонаселённые земли, только два маленьких поселения (Юлдо и Джулидок) которые включены в Рангдум. Жители этих мест ближе к тибетцам-занскарцам и в 18 веке помогали строить Рангтун Гомпа, принадлежащий школе Гелуг. В 25 км на юге от Рангтун Гомпа, 4400-метровый Пенси Ла (перевал), ведущий в Занскар.

Ландшафт и земледелие 
Нижняя часть долины на высоте около 3000 метров, хотя зимой и покрыта снегом, но летом здесь выращивают по два урожая, это плодороднейшие место в Ладакхе, заросли ивы и тополя создают хорошее впечатление, но у Радгдума ландшафт становится более унылым и однообразным. Из долины виден массив Нун Кун, покрытые снегами пики вздымаются на 7000 метров.

Туризм 
В Падуме и Занскаре туристы бывают довольно часто, но в долине их мало. В нескольких деревнях в долине есть гостевые домики для туристов. летом разбивают палаточный лагерь у Рангдума. В деревню Танголе приезжают альпинисты для подъёма на Нун Кун.

Примечания

Литература 
 Janet Rizvi. (1996). Ladakh: Crossroads of High Asia. Second Edition. Oxford University Press, Delhi. ISBN 0-19-564546-4.
 Schettler, Margaret & Rolf (1981). Kashmir, Ladakh & Zanskar. Lonely Planet Publications. South Yarra, Victoria, Australia. ISBN 0-908086-21-0.

Ссылки 
 
 Travel-Himalayas
 
 Ladakh: Suru valley
 Suru valley by JK tourism 

География Ладакха
Долины по алфавиту
Долины Индии